Вольховский — фамилия; имеет женскую форму Вольховская.
 Вольховский, Валерий Абрамович (1938—2003) — советский и российский актёр и режиссёр кукольного театра, театральный деятель, народный артист России.
 Вольховский, Владимир Дмитриевич (Вальхо́вский; 1798—1841) — генерал-майор, лицеист первого выпуска, капитан Гвардейского генерального штаба.
 Вольховский, Пётр (в монашестве Афанасий; 1712—1776) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский и Ярославский.
 Вольховский, Сергей Андреевич (род. 1962) — мастер спорта России международного класса, заслуженный тренер России, почетный гражданин города Протвино.
 Вольховский, Фёдор Павлович (в монашестве Афанасий; ок. 1741—1801) — епископ Русской православной церкви, епископ Могилёвский и Полоцкий.